Кубок Болгарії з футболу 2003—2004 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге здобув Литекс.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 жовтня 2003

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 жовтня/12 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 жовтня/13 листопада 2003

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 листопада/3 грудня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 листопада/2 грудня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 листопада/3 грудня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 грудня 2003

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/17 грудня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14/18 грудня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/17 березня 2004

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/21 квітня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2003–2004
Болгарія
Болгарія
2003 у болгарському спорті
2004 у болгарському спорті